Rincón de Darwin puede referirse a:
 Rincón de Darwin, espacio público del departamento de Colonia, Uruguay.
 Rincón de Darwin, película uruguayo-portuguesa de 2013.